

Editoria 
Omnibus – raccolta di romanzi, precedentemente separati, pubblicati in volume unico
Omnibus – periodico letterario fondato da Vincenzo Torelli nel 1833
Omnibus – settimanale fondato da Leo Longanesi nel 1937
Omnibus – Collana di libri edita dalla Arnoldo Mondadori Editore

Televisione 
Omnibus – talk show televisivo in onda su LA7
Omnibus – serie televisiva antologica statunitense trasmessa dal 1952 al 1961
Omnibus – serie televisiva antologica britannica trasmessa dal 1967 al 2003

Trasporti  
Omnibus – termine ormai in disuso per designare un particolare servizio effettuato con carrozze a cavalli e, in seguito, gli autobus
Omnibus – treno che effettuava servizio interno in una o più regioni contigue, effettuando tutte le fermate

Altro 
Omnibus – cortometraggio del 1993 nominato all'Oscar al miglior cortometraggio
Decreto omnibus – tipologia di decreto-legge.